Un taupier est une personne qui capture et tue les taupes.
 Auguste-Guillaume Taupier (1798-1873) est un calligraphe français.
 Le Rat taupier (Arvicola amphibius) est une espèce de petits mammifères rongeurs, de la famille des Cricétidés.